Grieshaber ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Grieshaber (* 1919), deutscher Fabrikant (Gebr. Grieshaber Metallwarenfabrik); siehe VEGA Grieshaber

 Friedemann Grieshaber (* 1968), deutscher Künstler
 Fritz Grieshaber (1899–1968), deutscher Arbeiter, KPD
 Riccarda Gregor-Grieshaber (1907–1985), deutsche Künstlerin und Autorin
 HAP Grieshaber (Helmut Andreas Paul Grieshaber; 1909–1981), deutscher Künstler
 Johannes Konrad Grieshaber (1877–1962), Schweizer Messerschmied und Instrumentenmacher
 Robert Grieshaber (1846–1928), Schweizer Politiker (FDP)